Ястребинка многостебельная () — вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан российскими ботаниками Борисом Константиновичем Шишкиным и Лидией Палладиевной Сергиевской в 1949 году.

Распространение и среда обитания 
Известна из Казахстана, Алтайских гор и Красноярского края России; по данным отдельных источников ареал ограничен территорией России: югом Западной Сибири, либо Томской областью.

Произрастает в смешанных и сосновых лесах.

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение.

Листья простые.

Соцветие — корзинка, несёт цветки жёлтого цвета.

Плод — семянка.

Примечания 

Флора Азии
Цикориевые